Каражота () — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Каражотинского сельского округа. Код КАТО — 194053100.

Население 
В 1999 году население села составляло 2737 человек (1410 мужчин и 1327 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 3728 человек (1875 мужчин и 1853 женщины).

Топографические карты

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Енбекшиказахского района